Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Rennae Stubbs che hanno battuto in finale Sandy Collins e Elna Reinach 5-7, 6-3, 8-6.

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Elna Reinach (finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Nicole Bradtke /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Rosalyn Nideffer /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Jo Durie (primo turno)
 Louise Field /  Lise Gregory (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Louise Allen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1992